Jēkabs Rēdlihs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton qui évolue en position de défenseur. Il est le frère de Miķelis et Krišjānis Rēdlihs.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Metalurgs Liepaja || EEHL
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Metalurgs Liepaja || EEHL
|| 31 || 1 || 3 || 4 || - || || || || || 
|-
|2000-2001 || Metalurgs Liepaja || Latvijas hokeja līga
|| 23 || 4 || 5 || 9 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Apple Core de New York || EJHL || 86 || 12 || 26 || 38 || 69 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Terriers de Boston || NCAA
|| 40 || 4 || 12 || 16 || 12 || || || || || 
|-
|2003-2004 || Terriers de Boston  || NCAA
|| 23 || 2 || 4 || 6 || 53 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Terriers de Boston  || NCAA
|| 40 || 1 || 0 || 1 || 32 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Terriers de Boston || NCAA
|| 27 || 1 || 5 || 6 || 34 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Crunch de Syracuse || LAH
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Bombers de Dayton || ECHL
|| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Crunch de Syracuse || LAH
|| 46 || 3 || 9 || 12 || 42 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Riga 2000 || Latvijas hokeja līga
|| 4 || 2 || 1 || 3 || 6 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH || 13 || 1 || 2 || 3 || 14 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Jackals d'Elmira || ECHL
|| 21 || 0 || 4 || 4 || 21 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HC Plzeň 1929 || Extraliga
|| 13 || 1 || 2 || 3 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2008-2009 || HC Plzeň 1929 || Extraliga
|| 41 || 3 || 2 || 5 || 49 || 12 || 0 || 1 || 1 || 37 
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga || KHL
|| 35 || 1 || 2 || 3 || 86 || 7 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 2010-2011 || Dinamo Riga || KHL
|| 47 || 0 || 5 || 5 || 58 || 8 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 2011-2012 || Dinamo Riga || KHL
|| 46 || 2 || 1 || 3 || 35 || 6 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2012-2013 || Dinamo Riga || KHL
|| 24 || 2 || 1 || 3 || 22 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || HK Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 12|| 0|| 0|| 0|| 10|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4 
|-
|2014-2015 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 50 || 1 || 7 || 8 || 69 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|rowspan=3|2015-2016 || Pirati Chomutov || Extraliga || 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Energie Karlovy Vary || Extraliga || 21 || 0 || 2 || 2 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| HC Energie Karlovy Vary || Qualif. Extraliga || - || - || - || - || - || 10 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL||33 || 0 || 4 || 4 || 34 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HK Kurbads || Lettonie || 23|| 0|| 3|| 3|| 18|| 9|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2018-2019|| HK Kurbads || Lettonie || 31|| 3|| 4|| 7|| 20|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020|| HK Kurbads || Lettonie || 29|| 2|| 11|| 13|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022|| HK Kurbads || Estonie  ||  ||

Références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Riga
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du HC Plzeň
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du MODO hockey
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du KLH Chomutov